2007 wurde der Davis Cup zum 96. Mal ausgetragen. Erneut spielten 16 Mannschaften in der Weltgruppe um den Titel. Im Endspiel zwischen dem 30. November und 2. Dezember gewannen in Portland die USA gegen Russland mit 4:1.

Teilnehmer

Weltgruppe

Relegation

Ergebnisse

Weltgruppe

Achtelfinale

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Relegation 
Die 8 Verlierer der ersten Runde spielten gegen die 8 Qualifikanten aus den Kontinentalen Qualifikationsturnieren um die Qualifikation zur Weltgruppe 2008.

Weblinks 

 Offizielle Website des Davis-Cups

2007
Tennisturnier 2007